Obhájkyní titulu byla Belgičanka Justine Heninová, která do soutěže nezasáhla pro zranění kolena.

Soutěž vyhrála podruhé Američanka Serena Williamsová, když ve finále zdolala krajanku a světovou jedničku Lindsay Davenportovou po setech 2–6, 6–3, 6–0. V semifinále přitom Williamsová odvrátila tři mečboly Rusky Marie Šarapovové.

Nasazení hráček 

  Lindsay Davenportová (finále)</li>
  Amélie Mauresmová (čtvrtfinále)</li>
  Anastasija Myskinová (4. kolo)</li>
  Maria Šarapovová (semifinále)</li>
  Světlana Kuzněcovová (čtvrtfinále)</li>
  Jelena Dementěvová (4. kolo)</li>
  Serena Williamsová (vítězka)</li>
  Venus Williamsová (4. kolo)</li>
  Věra Zvonarevová (2. kolo)</li>
  Alicia Moliková (čtvrtfinále)</li>
  Naděžda Petrovová (4. kolo)</li>
  Patty Schnyderová (čtvrtfinále)</li>
  Karolina Špremová (4. kolo)</li>
  Francesca Schiavoneová (3. kolo)</li>
  Silvia Farinaová Eliaová (4. kolo)</li>
  Ai Sugijamová (1. kolo)</li>
  Fabiola Zuluagová (2. kolo)</li>
  Jelena Lichovcevová (3. kolo)</li>
  Nathalie Dechyová (semifinále)</li>
  Taťána Golovinová (2. kolo)</li>
  Amy Frazierová (3. kolo)</li>
  Magdalena Malejevová (3. kolo)</li>
  Jelena Jankovićová (2. kolo)</li>
  Mary Pierceová (1. kolo)</li>
  Lisa Raymondová (3. kolo, odstoupila)</li>
  Daniela Hantuchová (3. kolo)</li>
  Anna Smašnovová (3. kolo)</li>
  Šinobu Asagoeová (2. kolo)</li>
  Gisela Dulková (2. kolo)</li>
  Flavia Pennettaová (1. kolo)</li>
  Jelena Kostanićová (2. kolo)</li>
  Iveta Benešová (1. kolo)</li>

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference 

Australian Open 2005